Kudrjaschow, weiblich Kudrjaschowa (, auch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Wassiljewitsch Kudrjaschow (* 1987), russischer Fußballspieler
 Juri Fjodorowitsch Kudrjaschow (* 1946), sowjetisch-russischer Biathlontrainer
 Kirill Dmitrijewitsch Kudrjaschow (* 1987), russischer Biathlet
 Konstantin Iwanowitsch Kudrjaschow (1946–2007), russischer Konteradmiral